Vija Mateoti ima više značenja:
 Vija Mateoti (Breša)
 Vija Mateoti (Trevizo)